De Primera División 1993/94 was de 63e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1993 en eindigde op 15 mei 1994. FC Barcelona werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club in Spanje die dit lukte, na Real Madrid. Buiten deze twee was er nog geen enkel ander team in Spanje in geslaagd om drie landskampioenschappen achter elkaar te winnen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Valladolid handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Rayo Vallecano degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1993/94